Московский комсомолец:
 «Московский комсомолец» — советская и российская газета.
 «Московский комсомолец» — издательский дом.

Корабли:
 «Московский комсомолец» — эскадренный миноносец проекта 56.
 «Московский комсомолец» — эскадренный миноносец проекта 956-А.

См. также 
 Московская комсомолка